Kulturbund steht für folgende Organisationen:

 Schwäbisch-Deutscher Kulturbund zur Pflege deutscher Kultur im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (1920 bis 1941)
 Deutscher Kulturbund (Österreich), Vereinigung in Österreich (1928 bis 1934)
 Deutscher Kulturbund (DDR, 1958–1974)
 Kulturbund Deutscher Juden, Selbsthilfeorganisation für vom Berufsverbot betroffene jüdische Künstler (1933 bis 1939)
 Freier Deutscher Kulturbund – Großbritannien, Zusammenschluss von emigrierten Künstlern (1938 bis 1945), siehe Free German League of Culture in Great Britain
 Kulturbund der DDR (1974 bis 1990); vormals Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands (1945–1958) bzw. Deutscher Kulturbund (DDR, 1958–1974) 
 Kulturbund (Deutschland)  e. V., Dachverband mit mehreren Landesverbänden (seit 1990 Nachfolgeorganisation des Kulturbundes der DDR)
 Demokratischer Kulturbund Deutschlands (DKBD) (1950–1973)
 Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands (1945–1958)
 Demokratischer Kulturbund der Bundesrepublik Deutschland (DKBD) (1973–1983)